Orçamento participativo digital é todo aquele orçamento participativo em que as eleições para as obras municipais são feitas pela Internet.

O maior exemplo dessa democracia é o Orçamento Participativo de Belo Horizonte, em que em novembro de 2006 os eleitores puderam escolher 9 de 36 obras ao todo.

Administração pública do Brasil